Slavia, Slávia bzw. Slawia steht für:

 Slavia (Band), norwegische Black-Metal-Band
 Slavia (Fahrradmarke), Fahrradmarke der Firma Laurin & Klement
 Slavia (Verlag), ein Verlag in Turin
 (2304) Slavia, ein Asteroid
 Café Slavia, Künstlercafé in Prag
 Škoda Slavia, Automodell des Herstellers Škoda Auto

Sportvereine:
 SK Hanácká Slavia Kroměříž
 SK Horácká Slavia Třebíč
 Moravská Slavia Brno
 Slávia Bratislava
 Slavia Hradec Králové
 HC Slavia Prag
 Slavia Prag
 Slavia Ruda Śląska
 HK Slawia Sofia